Levier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emile Levier
 Emile Emilio Levier